Нурминское сельское поселение — муниципальное образование в России.

 Нурминское сельское поселение — в Тосненском районе Ленинградской области.
 Нурминское сельское поселение — в Медведевском районе Марий Эл.